Torregassa (Avinyó), indret al municipi d'Avinyó (Bages).
 Torregassa (Olius), cim del municipi d'Olius (Solsonès).
 Torregassa (Montclar), poble del municipi de Montclar (Berguedà).
 La Torregassa (Olius): cim del municipi d'Olius (Solsonès).
 La Torregassa (Sant Jaume dels Domenys), poble del municipi de Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès).
 Serrat de la Torregassa: serrat del municipi d'Olius (Solsonès).